Il existe plusieurs châteaux dit "de la Devèze" :

 Château de la Devèze à Lempaut (Tarn)
 Château de la Devèze à Quissac (Gard)
 Château de la Devèze à Vérargues (Hérault)

